Holiday может употребляться в следующих разделах:

В музыке 
The Holidays — австралийская инди-поп группа.
Holiday Records — американский звукозаписывающий лейбл.

Альбомы 
 Holiday (альбом Alaska in Winter) — альбом американской группы Alaska in Winter.
 Holiday (альбом America) — альбом американской группы America.
 Holiday (альбом The Magnetic Fields) — альбом американской группы The Magnetic Fields.
 Holiday (альбом Роберты Флэк) альбом американской соул-певицы Роберты Флэк.

Песни 
 «Holiday» (песня Bee Gees) — песня британской группы Bee Gees.
 «Holiday» (песня Диззи Раскала) — песня британского рэпера Диззи Раскала.
 «Holiday» (песня Green Day) — песня американской панк рок-группы Green Day.
 «Holiday» (песня Мадонны) — песня американской певицы Мадонны.
 «Holiday» (песня Vampire Weekend) — песня американской группы Vampire Weekend.
 «Holiday» (песня Little Mix) — песня британской группы Little Mix.
 «Holiday» — песня The Birthday Massacre из альбома Violet.
 «Holiday» — песня Happy Mondays из альбома Pills 'n' Thrills and Bellyaches.
 «Holiday» — песня Хилари Дафф из альбома Best of Hilary Duff.
 «Holiday» — песня Jet из альбома Shine On.
 «Holiday» — песня Nazareth из альбома Malice in Wonderland.
 «Holiday» — песня Scorpions из альбома Lovedrive.
 «Holiday» — песня Weezer из альбома Weezer.

Фамилии 
 Холидей
 Холлидей
 Халлидей

См. также 
 Холидей (Флорида) — местность, расположенная в округе Паско (штат Флорида, США).
 Holiday (журнал) — американский журнал путешествий, выпускался в 1928—1977 гг.
 Holiday (комикс) — история о Бэтмене.
 Holiday — каникулы